Newton Brook kan syfta på följande platser:

USA 

 Newton Brook (vattendrag i USA, Massachusetts, Berkshire County), 
 Newton Brook (vattendrag i USA, Massachusetts, Worcester County), 
 Newton Brook (vattendrag i USA, Maine), Oxford County, 
 Newton Brook (vattendrag i USA, New Hampshire), Sullivan County, 
 Newton Brook (vattendrag i USA, New York, Chenango County), 
 Newton Brook (vattendrag i USA, New York, Greene County), 
 Newton Brook (vattendrag i USA, Vermont), Windham County, 

Robotskapade USAförgreningar